sulu – rodzaj spódnicy noszonej na Fidżi
 Archipelag Sulu, Filipiny
 Morze Sulu, w południowo-zachodnich Filipinach
 Sulu, filipińska prowincja
 Sułtanat Sulu, Filipiny
 Sulu (Suluk, Tausug) – lud austronezyjski
 Hikaru Sulu, postać w serialu Star Trek
 Sulu – wieś w prowincji Tartu, w gminie Kambja
 Sulu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa